Daeheung-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Daeheung-dong, Daejeon, stadsdel i Daejeon, 
 Daeheung-dong, Seoul, stadsdel i Mapo-gu, Seoul,